Штрайбль () — немецкая фамилия. Известные носители:

  (1830—1914) — немецкий юрист.
 Штрайбль, Макс (1932—1998) — немецкий политик.
  (1912—2000) — немецкий политик.
  (род. 1963) — немецкий политик. Сын Макса Ш.

См. также 
 Штрайбель